Menallen è il nome di diverse township presenti a Pennsylvania, Stati Uniti d'America.

Menallen (Contea di Adams, Pennsylvania)
Menallen (contea di Fayette, Pennsylvania)